Operand (lat. operandum ‚das zu Bearbeitende‘ ) steht für:
 ein Objekt, auf das eine mathematische Funktion oder ein Operator angewendet wird, siehe Operator (Mathematik) #Operand
 ein Argument eines Ausdrucks in der Informatik, siehe Ausdruck (Programmierung)
 Ein- oder Ausgabeadressen, Merker oder Variablen, siehe Speicherprogrammierbare Steuerung #Operanden

Siehe auch:
 Operation